Gor'kovskij 
Gor'kovskij
Gor'kovskij rajon
Gor'kovskij Avtomobil'nyj Zavod